Пленер (фр. en plein air — відкрите повітря) — у живо́писі термін, який позначає передачу в картині всього багатства змін кольору.
 Іґнац фон Пленер (нім. Ignaz Freiherr von Plener; *21 травня 1810, Відень, Австрійська імперія — †17 лютого 1908, Відень, Австро-Угорщина) — австрійський і австро-угорський державний діяч.
Багатозначні терміни